Stoch kan avse:
 Kamil Stoch
 Miroslav Stoch